Czeguhn ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Czeguhn (* 1966), Rechtswissenschaftler
 Klaus Czeguhn (* 1935), deutscher Ingenieur und Manager